La Prima Lega 2008-2009 è la 112ª edizione del terzo livello del calcio svizzero.

Gruppo 1

Partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Challenge League 2009-2010.
      Retrocesso in Seconda Lega interregionale 2009-2010.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Gruppo 2

Partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Challenge League 2009-2010.
      Retrocesso in Seconda Lega interregionale 2009-2010.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Gruppo 3

Partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Challenge League 2009-2010.
      Retrocesso in Seconda Lega interregionale 2009-2010.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Promozione in Challenge League

Primo turno

Finale 

  e  promossi in Challenge League.

Verdetti finali

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2008
Calcio nel 2009
2009 3